Алгебра може да се отнася за:
 Алгебра — един от основните дялове на математиката;
 Алгебра – алгебрична структура от теория на пръстените;
 Алгебра над поле — векторно пространство с билинейно векторно произведение;